Briand kan henvise til flere arikler:
 Briand de Crèvecœur, en fransk uradel sslægt
 Aristide Briand (1862, Nantes  1932)
 Jimmy Briand (* 1985, Vitry-sur-Seine), en fransk fodbold spiller

 Briand-Kellogg-pagten